Le elezioni comunali in Puglia del 1998 si tennero il 24 maggio (con ballottaggio il 7 giugno) e il 29 novembre (con ballottaggio il 13 dicembre), in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 51 comuni (25 a giugno, 25 a novembre e 1, il comune di Salve, in entrambe le tornate elettorali), di cui 17 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Elezioni comunali del maggio 1998

Provincia di Bari

Alberobello

Bisceglie

Molfetta

Noci

Provincia di Brindisi

Latiano

Ostuni

Provincia di Foggia

Carpino

Celenza Valfortore

Chieuti

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Rignano Garganico

Vico del Gargano

Provincia di Lecce

Arnesano

Castrignano de' Greci

Collepasso

Lecce

Matino

Nardò

Salve

Uggiano la Chiesa

Provincia di Taranto

Fragagnano

Maruggio

Mottola

Elezioni comunali del novembre 1998

Provincia di Bari

Bitonto

Locorotondo

Santeramo in Colle

Provincia di Brindisi

Carovigno

Provincia di Foggia

Ischitella

Isole Tremiti

Lucera

Peschici

Pietramontecorvino

Torremaggiore

Provincia di Lecce

Casarano

Galatone

Montesano Salentino

Poggiardo

Salve

Sannicola

Spongano

Squinzano

Taurisano

Ugento

Vernole

Provincia di Taranto

Crispiano

Leporano

Manduria

Martina Franca

Massafra

Note 

Puglia
1998